Nils Gyldenstolpe kan avse:

Nils Gyldenstolpe (1642-1709) – kanslipresident, lantmarskalk, lärare och förmyndare åt Karl XII
Nils Gyldenstolpe (1768-1844) – brigadgeneral och landshövding i Örebro län
Nils Gyldenstolpe (1799–1864) – försvarsminister
Nils Gyldenstolpe (1886-1961) –
Nils Philip Gyldenstolpe (1734–1812) – Greve, landshövding i Gävle län